Тази страница показва класирането и резултатите в група D от квалификациите за Европейското първенство по футбол 2008.

Класиране 

Класирали се отбори:
 Германия си осигурява участие на Евро 2008 на 13 октомври 2007 г. след равенството 0-0 с Република Ирландия и става първият отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.
 Чехия си осигурява участие на Евро 2008 на 17 октомври 2007 г. след победата си с 3-0 над Германия и става третият отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.

Резултати

Голмайстори 
В долната таблица са изредени имената на всички футболисти, които отбелязват 3 или повече гола в тази квалификационна група.

Европейско първенство по футбол 2008